Escorpí, ordre d'aràcnids amb uns grans pedipalps en forma de pinça i amb un agulló verinós a l'extrem del cos 
 Escorpí (arma) arma derivada de la catapulta
 Escorpió (astrologia) o escorpí és un signe del zodíac
 Horus Escorpí II o senzillament el rei Escorpí, sobirà egipci, que governava vers el 3200 aC 
 Horus Escorpí I, sobirà de l'Alt Egipte del Període Protodinàstic 
 Escorpió o escorpí és una constel·lació zodiacal situada entre el Serpentari i l'Escaire